OMX Copenhagen 20 (OMXC20, ранее назывался KFX) — ключевой фондовый индекс Дании. Рассчитывается на основе 20 акций, являющихся наиболее ликвидными на Копенгагенской фондовой бирже.

Компоненты индекса 
В индекс включаются следующие акции (по состоянию на 2 сентября 2016 года):

Ссылки 
 Информация об индексе на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Дании